Гран-при Бразилии 1997 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на трассе в Интерлагос в Бразилии. Соревнования состоялись 30 марта 1997 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Жак Вильнёв 1:18,397
 После первого круга гонка была остановлена из-за аварии, и был произведён повторный старт, в котором не принял участия Ян Магнуссен.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии